Kentico CMS ― это система для управления содержанием для создания и управления веб-сайтами, интернет-магазинами, интранетами и сайтами сообществ, применяющими технологии Web 2.0. Kentico используют более 7 000 веб-порталов в 84-х странах мира. Kentico CMS построена на платформе ASP.NET и Microsoft SQL Server. Kentico позволяет вести разработку в режиме онлайн с помощью самого портала или прямо в среде Visual Studio. Kentico совместима с Microsoft Windows Azure.

История 
Kentico CMS разработана компанией «Kentico Software», созданной в 2004 году Петром Паласом (Petr Palas), расположенной в городе Брно. В 2008 году «Kentico Software» открыла филиал в США и в 2010-м году также филиал в Великобритании и второй филиал в США.

В 2010 году «Kentico Software» назвали самой быстрорастущей чешской фирмой в рейтинге «FAST 50», объявляемом компанией «Deloitte», а это благодаря её 1781 % росту в течение последних пяти лет.

Модули 

Функциональность Kentico CMS покрывает пять областей: систему для управления содержанием, электронную коммерцию (E-коммерция), Social Networking, интранет и маркетинг онлайн. Kentico CMS содержит 40 модулей и более 250 веб-частей.

Свойства 

 Система для управления содержанием, включая поддержку workflow, автоматическое создание версий документа и прав доступа
 Доступен полный исходный код
 Поддержка Ajax
 Открытые API
 Поддержка мобильных версий интернет-сайтов
 Интеграция с Microsoft Sharepoint
 Принадлежность пользователей к группам пользователей и к защищенной части сайта
 Поддержка многоязычных версий веба, в том числе UNICODE и языков, которые пишутся справа налево (арабский язык, иврит и т. п.)
 Гибкий дизайн и навигация (drop-down menu, tree menu, UL list menu, tabs)
 Удобный пользовательский интерфейс
 Интеграция стандартных ASP.NET контролов и поддержка собственных контролов
 Поддержка Visual Studio .NET и ASP.NET версии 2.0 и 3.5
 WYSIWYG редактор
 Поисковая оптимизация (SEO)
 Веб-стандарты: XHTML, табличная или CSS верстка, WAI
 Предварительно подготовленные веб-шаблоны (корпоративные сайты, интернет-магазины, персональные сайты)

Примечания

Ссылки 
 Официальные страницы фирмы
 Портал для разработчиков Kentico CMS
 Инициатива «Trees for bugs»

Системы управления содержанием
Проприетарное программное обеспечение
Экономика Брно